European Touring Car Championship 2003 – czwarta edycja europejskiej serii samochodów turystycznych, drugi pod nazwą European Touring Car Championship. Po raz drugi wyróżniano kierowców fabrycznych i niezależnych.

Sezon składał się z 10 podwójnych rund, podczas których po raz pierwszy odbywały się dwa wspólne wyścigi. Mistrzem Europy okazał się Gabriele Tarquini z zespołu GTA Racing Team Nordauto.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Kierowcy 

European Touring Car Championship
2003 w sportach motorowych